Aegopodium carum är en flockblommig växtart som beskrevs av August Wilhelm Eberhard Christoph Wibel. Aegopodium carum ingår i släktet kirskålssläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kirskålssläktet
carum